Unter dem Sand steht für folgende Filme:

 Unter dem Sand (2000) (Originaltitel Sous le sable), französischer Film von François Ozon (2000)
 Unter dem Sand – Das Versprechen der Freiheit (Originaltitel Under sandet), dänischer Film von Martin Zandvliet (2015)